

Note

Vezi și

Legături externe

Bănci